Михаил Валерьевич Голубничий () — казахстанский футболист, вратарь клуба «Аксу». Выступал за молодёжную сборную Казахстана.

Клубная карьера 
Воспитанник павлодарского футбола. С 2011 по 2013 год в дубле «Иртыша» провёл 28 игр (пропустил 33 гола).

В 2014 году провёл сезон (24 игры) в составе столичного клуба «Байтерек», игравшего в первой лиге.

С 2015 года в казахстанской Суперлиге защищал ворота «Астаны». Выступил в 6 играх и пропустил 4 гола. По итогам сезона 20-летний вратарь впервые завоевал с командой золотые медали чемпионата Казахстана. Но в сезоне 2016 года остался в тени опытных вратарей сборной Казахстана Ненада Эрича и Александра Мокина и не попал в заявку. По ходу сезона был отдан в аренду в клуб первой лиги петропавловский «Кызыл-Жар СК».

В феврале 2017 года подписал контракт на один сезон с клубом «Окжетпес». В дебютном сезоне из-за травмы кисти провёл всего три матча в чемпионате Казахстана и пропустил девять голов, из них 4 — в выездном матче 25 октября с «Астаной» (0:4). Хотя клуб вылетел в первую лигу, в марте 2018 года Михаил продлил контракт с ним ещё на один сезон, но выступал только в молодёжной команде.

В марте 2019 года ради игрового времени перешёл в клуб второй лиги «Аксу», куда его пригласил главный тренер Талгат Байсуфинов, бывший тренер павлодарского футбольного клуба «Иртыш». А 19 июля в летнее трансферное окно подписал контракт с клубом Премьер-лиги «Атырау».

Сборная 
Привлекался в юношескую и молодёжную сборную Казахстана (2011—2016).

Достижения 
  «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2015

Семья 
Супруга Мулика, дочь Ариана (2019).

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Окжетпес-М»
Игроки ФК «Аксу» Аксу
Игроки ФК «Атырау-М»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Жетысу-М»